Palamedes steht für:

 Palamedes, Heros der griechischen Mythologie
 Palamedes (Artussage), Ritter der Tafelrunde
 SK Palamedes, Hamburger Schachverein
 (2456) Palamedes, Asteroid

Siehe auch:
 Le Palamède, französische Schachzeitschrift
 Palamedesz